Název Štítary má více sídel:
 Štítary, městys v okrese Znojmo
 Štítary u Krásné, zaniklá zemědělská osada v katastru obce Krásná v okrese Cheb
 Štítary (Hostouň), část města Hostouň v okrese Domažlice
 Štítary (Kolín), část města Kolín v okrese Kolín